Denumira de Pugwash se poate referi la:

 Pugwash, un oraș din provincia Nova Scotia, Canada
 Conferintele Pugwash, grup de discuție științific internațional